Крупномасштабная кража произведений искусства из Дрезденского дворца-резиденции произошла утром 25 ноября 2019 года. Общая стоимость похищенных произведений искусства и драгоценностей составляет примерно один миллиард евро.

В пять часов утра одна группа преступников устроила пожар трансформатора для того, чтобы отключить охранную сигнализацию. Затем другая группа преступников проникла в помещение «Зелёный свод» галереи и унесла часть драгоценностей.

Преступники похитили двенадцать ювелирных изделий, в том числе — дрезденский белый бриллиант и рубиновый гарнитур Августа III.

В подземном гараже найдена сожжённая машина воров. Опубликовано видео кражи сокровищницы в Дрездене. Чтобы забрать драгоценности, преступникам хватило нескольких минут. В краже участвовало четыре человека.

Кража названа чёрным днём. Музейное сообщество боится раздробления колье на части для незаконной перепродажи. В историческом значении предметы считаются бесценными.

За информацию о украденном было назначено вознаграждение 500 тысяч евро. Преступление расследовало 40 следователей.

17 ноября 2020 г. были задержаны трое подозреваемых. 

17 мая 2021 г. был задержан ещё один подозреваемый.

В декабре 2022 года стало известно, что большая часть украденных предметов была возвращена. Тридцать один предмет был возвращен в музей после его изъятия берлинскими властями, после того как адвокаты шести подозреваемых, содержащихся под стражей, сообщили им о его местонахождении. Эта информация была предоставлена в рамках предварительных переговоров между сторонами защиты и обвинения в целях достижения потенциального соглашения, в результате которого все предметы были бы возвращены.

Примечания 

Кража
Преступность в 2019 году
История Дрездена
Ноябрь 2019 года
Украденные драгоценности
Преступления в сфере искусства